Архи́пов, Никола́й Васи́льевич:
 Архипов, Николай Васильевич (1894—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Архипов, Николай Васильевич (1927—1996) — российский хозяйственный деятель, Заслуженный деятель народного хозяйства Карельской АССР (1977).